Graybill ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob W. Graybill (1861–1934), US-amerikanischer Politiker
 Savannah Graybill (* 1988), US-amerikanische Skeletonpilotin